Lengyel Dániel (1814–1885) orvos
 Lengyel Dániel (1989) labdarúgó